Ла-Буассє́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 280 км на південний захід від Парижа, 80 км на північний схід від Нанта, 37 км на південний захід від Лаваля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Ла-Буассєр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Буассєр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Маєнн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Маєнн